Георгиос Караманлис () е гръцки учител и революционер, участник в Гръцката въоръжена пропаганда в Македония, баща на гръцкия министър-председател Константинос Георгиу Караманлис.

Биография 
Караманлис е роден в 1880 година в сярското село Кюпкьой, тогава в Османската империя, днес Проти, Гърция. В 1903 година е учител в гръцкото село Крушево (днес Неа Кердилия). Включва се в дейността на гръцкия комитет, работещ срещу турската власт и българската ВМОРО в Сярско. Заподозрян от властите е уволнен. Занимава се с отглеждане на тютюн, но къщата му в Кюпкьой става пункт на гръцките чети и склад за въоръжение. В 1908 година е арестуван, но е амнистиран по-късно през годината след Младотурската революция. В 1917 година е арестуван от българските окупационни власти по време на Първата световна война и интерниран в България. Умира на 21 ноември 1932 година.

Георгиос Караманлис е женен за Фотини Дологлу, с която има деца: Константинос Георгиу Караманлис (1907 - 1998), Атина (1909 - 1914), Олга (1911), Алекос (1914 - 2005), Атина (р. 1917), Антигони (р. 1921), Граменос (1921 - 1990) и Ахилеас Караманлис (р. 1929).

Родословно дърво

Бележки 

Дейци на гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Хора от дем Амфиполи
Македонски гърци